«No Silence» — п'ятий студійний альбом німецького діджея ATB. Випущено 24 травня 2004 року лейблами Kontor і Radikal.

Списки композицій

No Silence

Посилання 
 Addicted To Music на сайті The ATB Experience

Альбоми ATB